Miłosna peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Miłosna, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Miłosna, un village de la voïvodie de Łódź
 Miłosna, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie